Godley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Godley (Illinois)
Godley (Texas)